Baptist Church steht für:
 Baptist Church of Mizoram, Kirche in Indien

Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Baptist Church (Idaho), NRHP-Nr. 77000470
 Baptist Church (Iowa), NRHP-Nr. 77000509
 Baptist Church (Wisconsin), NRHP-Nr. 07000237

Siehe auch:
 Antioch Baptist Church
 Calvary Baptist Church
 Canaan Baptist Church
 Central Baptist Church
 Liberty Baptist Church
 Macedonia Baptist Church
 New Hope Baptist Church
 Second Baptist Church
 Thankful Baptist Church
 Third Baptist Church
 Webster Baptist Church